Сен-Базі́ль-де-Мейсса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 25 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 127,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Базіль-де-Мейссак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Базіль-де-Мейссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез